Катаплеит — минерал. Название с греческого «като», «плейон» — большое количество. Образует частичные или полные псевдоморфозы по эвдиалиту. Минерал-спутник — эгирин.

Химический состав: Na2Zr(Si3O9)2 2H2O

Катаплеит открыт в 1850 году.

Встречается на Кольском полуострове в Хибинах на горе Айкуайвентчорр, в Ловозерских тундрах — на горе Аллуайв, а также в Норвегии, Гренландии, Канаде.

Литература 
 Н. В. Белов «Очерки по структурной минералогии», М, Недра, 1976
 В. Буканов «Цветные камни» Геммологический словарь, Спб, 2001, 207 с
 Жабин А. Г. и др. Катаплеит из силла меланефелинитов. — ЗВМО, 1968, 97, в.2, 232—233 (Украина).
 Портнов А. М. Кальциевый катаплеит — новая разновидность катаплеита. — ДАН СССР, 1964, т.154, № 3, 603—609 {Бурпала}
 Canadian Mineralogist (1992): 30: 191.
 Anthony, J.W., Bideaux, R.A., Bladh, K.W., and Nichols, M.C. (1995) Handbook of Mineralogy, Volume II. Silica, Silicates. Mineral Data Publishing, Tucson, AZ, 904pp., 2 volumes: 117.

Ссылки 
 Катаплеит  в геовикипедии.
 

Минералы циркония
Минералы натрия